Valley Center kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Valley Center (Californië)
Valley Center (Kansas)